Чарльз Денни (; 1885 — ?) — британский велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Денни соревновался только в гонке на 100 км. Он занял второе место и получил серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 Чарльз Денни на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Велогонщики Великобритании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1908 года